Szczytnik oznacza:
 nazwę kilku miejscowości w Polsce
 Szczytnik – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Jakubów
 Szczytnik – część miasta Szczytna w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Szczytna
 Szczytnik – wieś w woj. pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice 
 nazwę góry Szczytnik – najwyższej kulminacji niewielkiego stoliwa w Górach Stołowych w Polsce 
 nazwę zawodu szczytnik – osoby zajmującej się wyrobem tarcz we wczesnym średniowieczu.

Zobacz też 
 Szczytniki